Лапинцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Лапинцы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Лапинцы — деревня в Воложинском районе Минской области.